Sergej Evtušenko
Evgenij Aleksandrovič Evtušenko
4234 Evtushenko